Harlan é o nome de dois condados dos Estados Unidos.

 Condado de Harlan (Kentucky)
 Condado de Harlan (Nebraska)

Desambiguações de topônimos